Nereus steht für:

 Nereus, Figur der griechischen Mythologie
 Nereus, Heiliger, siehe Nereus und Achilleus
 Nereus (Roboter), Tiefsee-Tauchroboter
 (4660) Nereus, Asteroid